Радомил Элишка (; , Подборжани — , Прага) — чешский дирижёр.

Учился в школе и гимназии в Гавличкув-Броде и Литомержице, одновременно изучал игру на скрипке. Окончил Академию музыки имени Яначека в Брно как дирижёр (1955), ученик Бржетислава Бакалы, Франтишека Ступки, Богумира Лишки.

В 1955—1956 гг. музыкальный руководитель хора «Радость» в Брно, в 1956—1960 гг. дирижёр , затем в 1960—1969 гг. в симфоническом оркестре Чехословацкой народной армии.

В 1969—1990 гг. возглавлял Карловарский симфонический оркестр. Во главе коллектива провёл ряд зарубежных гастролей (в том числе в Испании и ФРГ), записал несколько дисков. Был удостоен ряда наград, в том числе вручаемых министерством культуры ЧССР медалей имени Сметаны (1974, 1984) и имени Яначека (1978, 1985), премии Союза композиторов ЧССР (1979).

В 1991—1996 гг. главный дирижёр Западночешского симфонического оркестра. С 2004 года работал преимущественно в Японии, с различными оркестрами, но прежде всего с Симфоническим оркестром Саппоро (в 2008—2015 гг. главный приглашённый дирижёр, затем почётный дирижёр).

В 1978—2008 гг. преподавал в Академии исполнительских искусств в Праге, с 1996 г. профессор.

Литература 
 Ondřej Pivoda. Eliška, Radomil // Český hudební slovník osob a institucí

Примечания 

Дирижёры Чехии
Академические музыканты Чехии